Sipos Imre (1805–1855) jogász, református főiskolai tanár
Sipos Imre (1849–1903) református lelkész
Sipos Imre (1944–2003) állatorvos, politikus, országgyűlési képviselő
Sipos Imre (1966) matematika-fizika szakos tanár, köznevelésért felelős helyettes államtitkár
Sipos Imre (1970) színész, rendező, menedzser igazgató